Изумрудный колибри Гульда (Chlorostilbon elegans) —  малоизвестный вымерший вид колибри, принадлежащего к семейству колибри (Trochilidae).

Впервые он был описан на основе единственного экземпляра, пойманного в 1840 году. Его происхождение неизвестно, но считается, что он населял Ямайку и Багамы. За исключением первого экземпляра, никаких других особей обнаружено не было, поэтому он считается вымершим.

Этимология  
Джон Гульд описал колибри под именем Erythronota (?) elegans. Гульд не знал, кто точно собрал типовой образец и где он обитает. Год спустя Гульд опубликовал сопроводительную таблицу. Она была частью 24 дополнение его таблиц по колибри. Только позже этот вид был отнесен к роду Chlorostilbon. Это имя составлено из греческих слов chlōros χλωρός — «зеленый» и «stilbōn στίλβων» — «сияющий». Греки дали Меркурию прозвище Stilbōn, которое восходит к «stilbē στιλβη« от слова «лампа». Латинское «elegans» означает «изысканный, вкусный, элегантный».

История исследования 
Вид был описан и изображён Джоном Гульдом в 1860 году под названием Erythronota elegans. Он известен только по единственному экземпляру (голотипу) неизвестного происхождения, который  в настоящее время хранится в Зоологическом музее Уолтера Ротшильда  в Тринге. По описанию Гульда, у колибри был сверкающий светло-зеленый капюшон. Горло и грудь были бронзово-зелеными. Изумрудный колибри Гульда долгое время считался сомнительным видом. И лишь после исследования единственного экземпляра немецким орнитологом Андре-Александром Веллером в 1999 году изумрудный колибри Гульда был признан действительным видом и в 2004 году включён в список вымерших видов птиц МСОП. Веллер подозревает, что местом происхождения этого вида являются Ямайка или северные Багамы.

Причины вымирания 
Точная причина, по которой он вымер, неизвестна, но это может быть связано с разрушением среды обитания, нехваткой пищи или нехваткой необходимых кормовых растений, а также хищничеством со стороны интродуцированных млекопитающих.

Литература 
 André-Alexander Weller. On types of trochilids in The Natural History Museum, Tring II. Re-evaluation of Erythronota (?) elegans Gould 1860: a presumed extinct species in the genus Chlorostilbon. In: Bulletin of the British Ornithologists' Club. Band 119, Nr. 3, 1999, S. 197–202 (online).

Примечания 

Вымершие колибри